Miejscowości w USA:
 Coweta – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Wagoner
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Coweta (ang. Coweta County) – w stanie Georgia